Бартоломео Колумб (, ; ок. 1461—1515) — младший брат Христофора Колумба, служивший в 1490-е гг. его заместителем с титулом аделантадо. Основал старейший город Нового света — Санто-Доминго.

Биография 
В молодости работал картографом в Лиссабоне. Не исключено, что именно он осведомил брата о возможности западного пути в Индию. Пока Христофор пытался убедить в осуществимости своего проекта Католических королей Испании, Бартоломео хлопотал о том же во Франции.

Узнав об открытиях брата, Бартоломео в 1493 году поспешил ему навстречу в Испанию, но Христофор уже отплыл в своё второе путешествие. С казённым вспомоществованием он отправился вслед за ним на Эспаньолу и прослужил там губернатором шесть с половиной лет (1494—1500).

Когда королевский прокурор Франсиско де Бобадилья обвинил Колумба в казнокрадстве, Бартоломео вместе с ним был заключён в оковы. Позднее сопровождал брата в его последнем путешествии к берегам Нового света.

Местное население Эспаньолы в период губернаторства 
В 1960-е годы в Испании Карлом Сойером был обнаружен в архивах исторический документ написанный Бартоломео — братом Колумба, который был на то время губернатором острова Эспаньола. В документе зафиксированно, что в 1496 году на острове было 1 млн 100 тыс. индейцев. Однако испанцы владели половиной острова и не учитывали женщин и детей. Отсюда можно сделать вывод, что только на контролируемой испанцами территории было не менее 3 млн индейцев. Уже около 1526 года испанцы насчитали всего 11 тыс. индейцев, при том что испанские владения расширились.

См. также 
 Конкистадор
 Демографическая катастрофа индейцев Америки

Бартоломео
Конкистадоры
Основатели городов
Картографы Италии
Мореплаватели Испании